aldehyd 3-fosfoglicerynowy, H2PO3OCH2CH(OH)CHO
fosfodihydroksyaceton, H2PO3OCH2C(O)CH2OH